Kvalspelet till U19-Europamästerskapet i fotboll för damer 2019 var det kvalspel som anordnades för att avgöra vilka sju lag som ska få spela i U19-Mästerskapet tillsammans med värdnationen Skottland. Kvalspelet bestod av totalt 50 lag och två omgångar. De två bäst rankade lagen, Spanien och Frankrike, fick fripass till den andra omgången medan de övriga 48 lagen deltog i den första omgången. Den första omgången bestod av 12 grupper med fyra lag i varje grupp. De två bästa i varje grupp och de två bäst rankade grupptreorna, det vill säga totalt 26 lag, gick vidare till den andra omgången. Väl där delades de 28 lagen upp i sju grupper med fyra lag i varje grupp. Vinnaren i varje grupp gick vidare till mästerskapet.

Kvalificeringsomgång

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Ranking av grupptreor

Elitrunda

Seeding

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Källor
 Officiell hemsida

U19-Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 2018
Fotbollsåret 2019
2018 i Europa
2019 i Europa